Сэмюэл Макгреди IV (Samuel Darragh McGredy IV) — ирландский, позже новозеландский селекционер и владелец частного питомника роз. Доктор наук (Honoris Causa) Университета Мэсси, Новая Зеландия. В настоящее время пенсионер.

Биография 
Сэмюэл Макгреди IV начал руководить семейным бизнесом в 1952 году (спустя 18 лет после смерти отца Сэмюэл Макгреди III).
Большая часть коллекции была утрачена во время второй мировой войны. Первый созданный самостоятельно сорт Сэмюэл Макгреди IV представил публике в 1958 году.

В 1972 году он перенес питомник из Ирландии в Новую Зеландию, где климат позволяет заниматься селекцией роз без использования теплиц. Там он начинает заниматься созданием серии сортов с пятнистыми и полосатыми лепестками.

Свою первую золотую медаль получил в 1959 году. Сорта созданные Сэмюэлом Макгреди IV получили семь All American Rose Selection (AARS), 15 золотых медалей из Королевского национального общества любителей роз и множество других наград.

Жена — Джиллиан Макгреди.

Созданные сорта 
По данным сайта helpmefind.com известно около 389 сортов.
Некоторые из них:
 'Orangeade', 1959
 'Piccadilly' ('MACar'), 1960
 'Daily Sketch', 1961
 'Garvey', 1961
 'Irish Wonder', 1961
 'Evelyn Fison', 1962
 'Uncle Walter', 1963
 'Arthur Bell', 1964
 'Schoolgirl', 1964
 'Violet Carson', 1964
 'Flaming Peace', 1965
 'Händel', 1965
 'Galway Bay', 1966
 'Bantry Bay', 1967
 'Swan Lake', 1968
 'Molly McGredy', 1969
 'Electron', 1970
 'John Waterer', 1970
 'National Trust', McGredy 1970
 'Grandhotel', 1972
 'Tony Jacklin', 1972
 'Typhoo Tea', < 1973
 'Matangi', 1974
 'Old Master', 1974
 'Cathedral', 1975
 'Dublin Bay', 1975
 'Eyepaint', 1975
 'Young Quinn' ('MACbern','Yellow Wonder'), 1975
 'Trumpeter', 1977
 'Priscilla Burton', 1978
 'Sundowner', 1978
 'Regensberg' ('Buffalo Bill','MACyou','MACyoumis'), 1979
 'Dorola'('Benson & Hedges Special','MACshana','Parkay'), 1982
 'New Year' ('Arcadian', 'MACnewye'), 1982
 'Brown Velvet' ('Colorbreak','Colourbreak','MACultra'), 1984
 'Peachy' ('Chardonnay','Chardony','MACrelea','MACrelease','Nobilo's Chardonnay' ®,'Release'), 1984
 'Sexy Rexy' ('Heckenzauber','MACrexy'), 1984
 'Solitaire' ('Chartreuse','MACyefre'), 1987
 'Mt. Hood' ('Christiane Hörbiger','Foster's Melbourne Cup','Foster's Wellington Cup','MACmouhoo','Mount Hood','Wellington Cup'), 1988
 'Stretch Johnson' ('Rock 'N' Roll','MACfirwal','Tango'), 1988
 'New Zealand' ('Aotearoa','MACgenev'), 1989
 'Papageno' ('MACgoofy'), 1989
 'Badener Traberchampion', 1990
 'Maggie Barry' ('MACoborn','Maggy Barry'), 1993
 'Old Port'('MACkati'), 1994
 'Oranges 'n' Lemons', 1994
 'Singin' in the rain', 1994
 'Aperitif', 1998
 'Kaiserin Elisabeth',  1998
 'Marvelle', 1998
 'Something Special', <1999
 'Great Expectations', 2001

Примечания 

Селекционеры Ирландии
Селекционеры Новой Зеландии
Селекционеры роз